Manuel de Portugal (cronista) — jornalista e cronista português

 Manuel I de Portugal — rei de Portugal de 1495 a 1521
 Manuel II de Portugal — último rei de Portugal de 1908 a 1910
 Manuel, Príncipe de Portugal — príncipe herdeiro do trono (1531-1537)
 Manuel de Bragança (1640) — infante português, filho do rei João IV de Portugal
 Manuel de Bragança, Infante de Portugal — infante português, filho do rei Pedro II de Portugal
 Manuel, "príncipe" de Portugal — filho de António I de Portugal
 Manuel de Portugal, comendador de Vimioso — poeta e diplomata português do século XVI

Família real portuguesa
Desambiguação